The Sum of All Fears (boek), een actie-thriller van Tom Clancy
 The Sum of All Fears (film), een film uit 2002 gebaseerd op het boek van Tom Clancy
 The Sum of All Fears (computerspel), een shooter gebaseerd op zowel de gelijknamige film als het boek
 The Sum of All Fears (album), een album van de Italiaanse black-metalband Cultus Sanguine